Хуа́н Ка́рлос Берто́не (; дата рождения неизвестна — умер в 1938 году в Монтевидео) — уругвайский футболист и тренер.

Биография 
Бертоне на клубном уровне выступал за «Уондерерс» из Монтевидео с 1906 по 1910 год. В 1906 году вместе со «странниками» стал чемпионом Уругвая. Этот успех с командой он повторил в 1909 году.

В те же годы выступал за сборную Уругвая. В 1907—1908, а также в 1909—1910 годах Бертоне выводил сборную в качестве капитана команды, а поскольку на тот момент ещё не было должности главного тренера, он фактически выполнял роль играющего тренера в этих поединках. За этот период он пропустил одну игру против Аргентины, состоявшуюся 4 октября 1908 года в Буэнос-Айресе, в которой капитаном был Хуан Пена. Всего за сборную Уругвая с 21 октября 1906 по 15 августа 1910 года Бертоне провёл 11 матчей. Единственный гол за национальную команду Бертоне забил 15 августа 1908 года в ворота аргентинцев в домашнем поединке за Кубок Липтона на Парк Сентрале. Гол на 75-й минуте позволил уругвайцам сравнять счёт — 2:2 — этот результат стал итоговым. В 1910 году в составе сборной принял участие в Кубке Столетия Майской революции, ставшим предшественником современного Кубка Америки, и занял на турнире второе место.

Помимо того, что Бертоне был де-факто играющим тренером в сборной Уругвая, после завершения игры в футбол он продолжил тренерскую деятельность. Бертоне с 1920 по 1922 год тренировал сборную Чили. Он возглавлял чилийцев на домашнем для них чемпионате Южной Америки 1920 года и на турнире в Бразилии 1922 года. Оба раза чилийцы выступили неудачно, заняв последние места на турнирах — четвёртое и пятое соответственно.

Помимо работы с национальными сборными, Бертоне работал с бразильскими клубами. Возглавлял «Сантос», «Ботафого» и «Фламенго». Стал первым иностранным тренером, который привёл «Фламенго» к титулу чемпиона штата Рио-де-Жанейро.

Хуан Карлос Бертоне умер в 1938 году. Спустя два года, 9 февраля 1940 года в чилийском городе Вилья-Алемана был образован футбольный клуб «Хуан Карлос Бертоне» ().

Титулы 
Игровые
  Чемпион Уругвая (2): 1906, 1909
 / Обладатель Кубка Липтона (1): 1910
Тренерские
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (2): 1925, 1928

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на 11v11.com 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Ботафого»
Тренеры ФК «Сантос»
Тренеры ФК «Фламенго»
Тренеры сборной Уругвая по футболу
Тренеры сборной Чили по футболу